Pasto pode ser:

 Pasto – terreno cuja vegetação é utilizada para a alimentação do gado.
 Pasto (ou San Juan de Pasto) – cidade do sudoeste da Colômbia, capital do departamento de Nariño.
 Nome comum de Eleocharis palustris

Desambiguações de topônimos